«Древо желания» () — советский художественный фильм-притча, снятый режиссёром Тенгизом Абуладзе, на киностудии Грузия-фильм, в 1976 году. 

«Древо желания» второй художественный фильм в режиссёрской трилогии («Мольба» — «Древо желания» — «Покаяние»). По мнению кинокритика Валерия Кичина, фильм является выдающимся по художественной мощи образцом грузинского кино. Перевод фильма на русский язык осуществил грузинский поэт .

Сюжет 
Фильм снят по мотивам новелл Георгия Леонидзе и рассказывает о дореволюционной жизни одной грузинской деревни. Сквозной линией сюжета является история возвращения в деревню девушки Мариты, которая влюбляется в небогатого односельчанина Гедиа. Родственники Мариты и сельский староста решают выдать девушку против её воли за богатого односельчанина. Гедиа возвращается к любимой и они снова встречаются. Об этой встрече узнают родственники мужа Мариты и под руководством сельского старосты Мариту провозят через деревню задом наперёд на осле и забрасывают грязью. Фильм заканчивается смертью возлюбленных.

В фильме своё значение имеет интерьер грузинского дореволюционного быта, неспешная сельская жизнь. Яркие образы деревенских сумасшедших и чудаков: «аристократки» Фуфалы и «философа» Бумбулы, над которыми потешаются мальчишки. Название фильму даёт ещё один юродивый — Элиоз, который безуспешно ищет в зимнем лесу волшебное «древо желания».

Награды 
 1977 год — Главная премия ВКФ.
 1977 год — Пластина «Золотой тур» за режиссуру на VI МКФ в Тегеране..
 1978 год — Специальный приз МКФ в Карловых Варах.
 1979 год — Государственная премия Грузинской ССР им. Шота Руставели.
 1979 год — Премия «Давид ди Донателло» — за лучший зарубежный фильм года на экранах Италии.
 1988 год — Ленинская премия — Тенгиз Абуладзе.

В ролях 
 Лика Кавжарадзе — Марита
 Иосеб Джачвлиани — Гедиа
 Заза Колелишвили — Шэтэ
 Котэ Даушвили — Цицикоре
 Софико Чиаурели — Фуфала
 Кахи Кавсадзе — Иорами
 Эроси Манджгаладзе — Бумбула
 Отар Мегвинетухуцеси — Элиоз
 Рамаз Чхиквадзе — Охрохинэ
 Георгий Гегечкори — Чачика
 Сесилия Такайшвили — Марадия
 Темина Туаева — Наргиза

Примечания

Ссылки 
 
 Обзор и критика фильма  Time Out

Фильмы СССР 1976 года
Фильмы студии «Грузия-фильм»
Фильмы-драмы СССР
Фильмы-притчи